Мечта́тель — мечтающий человек. Другие значения:

 «Мечтатель» — картина Каспара Давида Фридриха (1820—1840).
 «Мечтатель» — повесть Александра Иваницкого.
 «Мечтатель» () — фильм Джонга Гейтинса (2005).
 «Мечтатель» () — кукольный мультфильм Рэнкина и Бэсса (1966).
 The Visionary («Мечтатель») — газета в Науру.
 «Мечтатель» — шестой студийный альбом Димы Билана (2011).
 Мечтатель — главный герой произведения Фёдора Достоевского «Белые ночи».
 Мечтатель—персонаж мультсериала Смурфики.

См. также